Пресслер, Дэйв — американский актёр, художник, продюсер и сценарист.
 Пресслер, Макс (1815—1886) — немецкий лесовод и инженер.
 Пресслер, Менахем (род. 1923) — американский пианист.
 Пресслер, Мириам (1940—2019) — немецкая писательница и переводчица.